Иван Анастасов може да се отнася за:

 Иван Анастасов (1908-1979), български лекар-радиолог от Македония
 Иван Анастасов (1880-1904), драмски деец на ВМОРО
 Иван Анастасов, костурски деец на ВМОРО
 Иван Анастасов (1897-?), български офицер, полковник